Osiedle Uzdrowiskowe (Inowrocław)
 Osiedle Uzdrowiskowe (Lidzbark Warmiński)

Uzdrowiskowe